Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 France
 364e régiment d'artillerie
 364e régiment d'infanterie